O primeiro movimento para a criação da Academia Tocantinense de Letras, com a sigla ATL, surgiu em 1986, na cidade de Gurupi, na então região do médio norte de Goiás, hoje, base territorial do estado do Tocantins. Em 17 de outubro daquele ano, capitaneado pelo poeta e jornalista Zacarias Martins, aconteceu uma reunião com vários intelectuais na Câmara Municipal que, à época, funcionava no próprio prédio da prefeitura, com o objetivo de criar a Academia Tocantinense de Letras, tendo sido eleita uma diretoria provisória tendo como presidente, Zacarias Martins e vice-presidente Nânio Tadeu Gonçalves. A então primeira-dama do município, Maria das Dores Braga Nunes, conhecida carinhosamente como Dolores Nunes foi escolhida como secretária da entidade, enquanto que Rômulo Rezende Filho, marido da escritora Ednéa Rezende, ficou como tesoureiro.

A recém-criada Academia Tocantinense de Letras representou um grande avanço para época e chegou a publicar alguns livros de autores locais, porém, não tinha muita representatividade, vez que não conseguiu congregar escritores de outras localidades devido as dificuldades financeiras da entidade para manter a expansão de suas atividades. Com a criação do estado do Tocantins em 5 de outubro de 1988 e a posse do primeiro governador eleito do estado, José Wilson Siqueira Campos, em 1º de janeiro de 1989, juntamente com os 24 deputados estaduais, oito federais e três senadores, Zacarias Martins buscou um novo rumo à ATL. Manteve conversações com o escritor e desembargador José Liberato Costa Póvoa,  presidente do Tribunal de Justiça do estado do Tocantins, cuja capital provisória era Miracema do Tocantins.

Zacarias Martins propôs a José Liberato Costa Póvoa que tomasse as rédeas da Academia Tocantinense de Letras, pois devido ao importante cargo que desembargador ocupava e o fato de morar na capital do estado,  entendia que seria bem mais fácil consolidar a ATL,  que até então não tinha personalidade jurídica. Liberato Póvoa dissera que não dispunha de tempo para mais essa missão, principalmente, devido ao acúmulo de serviço no Judiciário por causa da criação da nova Unidade da Federação, que dava seus primeiros passos.

Porém, a ideia de se oficializar a fundação da Academia Tocantinense de Letras não caiu no esquecimento. A capital provisória do Tocantins ficava movimentada a cada dia que passava com a chegada de novos habitantes vindos das mais diferentes localidades do país. O governador Siqueira Campos nomeara a escritora e historiadora Ana Braga para o cargo de Coordenadora Estadual de Cultura do Tocantins. Mulher de fibra, idealista e amante das artes, Ana Braga buscou desempenhar suas funções com competência, mas também esbarrava nas dificuldades encontrada para administrar a Pasta, pois no estado recém-criado, tudo estava por fazer.

Em contatos com vários intelectuais em Miracema do Tocantins, a ideia da criação da Academia Tocantinense de Letras ganhava corpo. E foi assim, por iniciativa de Ana Braga, José Liberato Costa Povoa e Juarez Moreira Filho, numa reunião realizada em 12 de dezembro de 1990, no escritório de Juarez, em Porto Nacional, deu-se a troca de ideias que culminou com a criação da Academia de Letras do Estado do Tocantins, que tinha por sigla as letras ALET, vez que, antes mesmo da criação do estado do Tocantins, Zacarias Martins tivera a iniciativa de fundar a Academia Tocantinense de Letras – ATL.

Como a denominação de Academia de Letras do Estado do Tocantins e a sua digla ALET não caíram no agrado da maioria dos acadêmicos, meses depois de fundada, foi aprovada a mudança estatutária do sodalício, que passou a se denominar de  Academia Tocantinense de Letras, com a sigla ATL.

A sessão solene de instalação da  Academia Tocantinense de Letras,  com a posse de seus   25 membros fundadores aconteceu na noite de 12 de dezembro de 1990, no auditório do Colégio do Sagrado Coração de Jesus, em Porto Nacional.

Primeira diretoria 
A primeira diretoria executiva da ATL, cujo mandato foi de 4 de janeiro de 1991 a 2 de abril de  1993, estava assim constituída:

Presidente: José Liberato Costa Póvoa
Vice-Presidente: Juarez Moreira Filho
1º Secretário: Fidêncio Bogo
2º Secretária:Mary Sônia Matos Valadares
Tesoureiro: Nícia Vieira Araújo
1º Orador: José Cardeal dos Santos
2º Orador: Antônio Luiz Maya

Os fundadores 
Participaram da fundação da Academia Tocantinense de Letras os seguintes escritores:

 José Wilson Siqueira Campos
 José Liberato Costa Póvoa
 Ana Braga
 Juarez Moreira Filho
 Zacarias Martins
 Darci Martins Coelho
 Antônio Luiz Maya
 Durval Godinho
 José Cardeal dos Santos
 Joatan Bispo de Macedo
 Ney Alves de Oliveira
 Fidêncio Bogo
 Jorge Lima de Moura
 Osvaldo Rodrigues Póvoa
 Manuel Messias Tavares
 Luiz Espíndola de Carvalho
 Rui Cavalcante Barbosa
 Nícia Vieira Araújo
 Cleuza Benevides Souza Bezerra
 Margarida Lemos Gonçalves
 Mary Sônia Matos Valadares
 Luiz de Souza Pires
 Josefa Louça da Trindade
 José Edmar Brito Miranda
 José dos Santos Freire Júnior

#Osmar Casagrande Campos

Nota: O então senador da República João da Rocha Ribeiro não chegou a tomar posse na Academia. Havia sido convidado para ocupar cadeira de número 7, cujo patrono é o escritor, geógrafo e coronel aviador Lysias Augusto Rodrigues, mas ele não compareceu à sessão de posse e jamais participou de uma reunião da academia, tendo sido posteriormente desligado definitivamente da instituição.

Referências bibliográficas 
 MARTINS, Mário Ribeiro.  Retrato da Academia Tocantinense de Letras. Goiânia-GO, Ed. Kelps. 2006.
 MARTINS, Zacarias. Pinga-Fogo. Gurupi-TO., Edições AGL, 2004
 MOREIRA FILHO, Juarez. Perfil da Academia Tocantinense de Letras.Goiânia-GO., Ed. Bandeirante, 2005
 PÓVOA, Osvaldo Rodrigues. História do Tocantins. Goiânia-GO., Ed. Kelps, 1990.

Ligações externas